De Italiaanse voetbalclub AC Milan speelt sinds 1938 wedstrijden in Europese competities.

Overzicht

'''Uitslagen vanuit gezichtspunt AC Milan

Zie ook
 Deelnemers UEFA-toernooien Italië
 Ranglijst van alle clubs die in de diverse Europa Cups zijn uitgekomen

AC Milan
Milan